Елена Юрьевна Грачёва (род. 4 декабря 1954, Воронеж) — российский юрист, первый проректор Университета имени О. Е. Кутафина (до июня 2022 года), специалист по теории государства и права, а также — российскому финансовому праву; доктор юридических наук (2000), профессор и  заведующая кафедрой финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского института МВД РФ, профессор кафедры административного и финансового права МГИМО; вице-президент Российской ассоциации финансового права; полковник милиции, почётный сотрудник МВД РФ, заслуженный юрист Российской Федерации.

Биография 
Выпускница Всесоюзного юридического заочного института (1977). В 1984 году защитила кандидатскую диссертацию «Правовая основа государственной и общественной жизни (теоретические аспекты)», в 2000 году — докторскую диссертацию «Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля». Председатель экспертного совета по праву ВАК РФ (с 2017).

Лауреат премии «Юрист года» в номинации «Юридическое образование и воспитание» (2016). Член редколлегии журналов «Государство и право» (с 2018) и «Финансовое право», член-корреспондент РАЕН.

Основные работы 
Елена Грачёва является автором и соавтором около 100 научных публикаций, включая более 20 монографий, учебников и учебных пособий; она специализируется, в основном, на проблемах теории государства и права, а также — на вопросах финансового контроля и теории финансового права:
 «Финансовое право». Учебное пособие для иностранных слушателей (М., 1993) (в соавт.);
 «Финансовое право России». Учебное пособие (М., 1995) (в соавт.);
 «Финансовое право России» (М., 1997) (в соавт.);
 «Правовая основа государственного финансового контроля» (М., 1999)
 «Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля» (М., 2000)
 Финансовое право: схемы с комментариями: учебное пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : Проспект, 2014. — 109 с. : схем.; 21 см; ISBN 978-5-392-11520-4.

Литература

Ссылки 
 Страница на сайте МГИМО
 

Юристы СССР
Юристы России
Юристы XXI века
Выпускники МГЮА
Полковники милиции (Россия)
Преподаватели МГЮА
Преподаватели Московского университета МВД России
Преподаватели МГИМО
Специалисты по финансовому праву
Лауреаты премии «Юрист года»
Члены РАЕН